Дару () — город в южной части Папуа — Новой Гвинеи, в Западной провинции страны.

География 
Расположен на одноимённом острове в Торресовом проливе, близ южного побережья острова Новая Гвинея, недалеко от устья реки Флай.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 20 053 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи
Западная провинция (Папуа — Новая Гвинея)